Baldwin är ett efternamn.

Personer med efternamnet
Abraham Baldwin, amerikansk politiker
Adam Baldwin, amerikansk skådespelare
Alec Baldwin, amerikansk skådespelare
Charles H. Baldwin, amerikansk amiral
 Charlotte Baldwin (1778–1856), amerikansk skådespelare och teaterdirektör
Chuck Baldwin, amerikansk pastor
Daniel Baldwin, amerikansk skådespelare
Evelyn Briggs Baldwin, amerikansk polarforskare och meteorolog
Frederick Walker Baldwin. kanadensisk ingenjör
Greg Baldwin, amerikansk skådespelare
Henry P. Baldwin, amerikansk politiker
James Baldwin, amerikansk författare
James Mark Baldwin, amerikansk filosof och psykolog
 John Baldwin (född 1949), amerikansk boxare
Matthias William Baldwin, amerikansk fabrikör
Raymond E. Baldwin, amerikansk politiker
Robert Baldwin, kanadensisk politiker
Roger Sherman Baldwin, amerikansk jurist
Simeon Eben Baldwin, amerikansk jurist
Stanley Baldwin, brittisk politiker, premiärminister
Stephen Baldwin, amerikansk skådespelare
Tammy Baldwin, amerikansk politiker
William Baldwin, amerikansk skådespelare
 William Baldwin (jesuit) (1563–1632), engelsk jesuitpräst

Engelska efternamn